Cernon kan syfta på:
 Cernon, Jura
 Cernon, Marne